I Campionati del mondo di duathlon del 2010 (XXI edizione) si sono tenuti ad Edimburgo, Scozia in data 5 settembre 2010.

Tra gli uomini ha vinto il belga Bart Aernouts, mentre tra le donne ha vinto la britannica Catriona Morrison.

La gara junior ha visto trionfare lo spagnolo Uxio Abuin Ares e la belga Sofie Hooghe.

Il titolo di Campione del mondo di duathlon della categoria under 23 è andato al francese Etienne Diemunsch. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di duathlon della categoria under 23 la britannica Sophie Coleman.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2010
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2010
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2010

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di duathlon
Competizioni sportive a Edimburgo
Triathlon nel 2010